Hell's Kitchen est une expression anglaise qui signifie « la cuisine de l'enfer » ou « la cuisine du diable ». L'expression peut désigner :
 Hell's Kitchen, un quartier situé dans l'arrondissement de Manhattan à New York ;
 Hell's Kitchen, une compétition américaine de cuisine télévisée diffusée sur Fox ;
 Hell's Kitchen, un shōnen manga scénarisé par Mitsuru Nishimura et dessiné par Gumi Amashii ;
 , un film américain de Lewis Seiler sorti en 1939 ;
 Hell's Kitchen, un film américain réalisé par Tony Cinciripini en 1998.